Cisie – osada leśna w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie częstochowskim, w gminie Blachownia.

W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa częstochowskiego.

Przypisy

Bibliografia 
 rejestr TERYT

Blachownia (gmina)